Вита́лий Ме́льников:
 Мельников, Виталий Васильевич (1918—1998) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, ректор ЧПИ.
 Мельников, Виталий Викторович (род. 1990) — российский пловец, член национальной сборной команды России, мастер спорта международного класса.
 Мельников, Виталий Вячеславович (1928—2022) — советский и российский режиссёр, сценарист.
 Мельников, Виталий Николаевич (1941—2017) — советский и российский физик, специалист в области исследования гравитации.
 Мельников, Виталий Робертович (известен как Вилли Мельников; 1962—2016) — полиглот, фотохудожник, поэт-экспериментатор.